Apterichtus är ett släkte av fiskar. Apterichtus ingår i familjen Ophichthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ålartade fiskar
Apterichtus